Brook Green bezeichnet:

 einen Stadtteil des Londoner Stadtbezirks London Borough of Hammersmith and Fulham
 einen dort gelegenen begrünten Platz, namensgebend für den Stadtteil 
 eine Straße zwischen Shepherd's Bush Road und Hammersmith Road am Rand dieses Platzes